Sezóna 2003/2004 byla 13. sezonou Ruské hokejové superligy. Vítězem se stal tým Avangard Omsk.

Konečná tabulka základní části

Play off

Čtvrtfinále 
 Metallurg Magnitogorsk - CHK Neftěchimik Nižněkamsk 3-2 (1:0 P, 2:1, 0:3, 2:4, 4:2)
 Lada Togliatti - Lokomotiv Jaroslavl 3-0 (3:0, 1:0, 3:2 SN)
 Avangard Omsk - HC Dynamo Moskva 3-0 (1:0, 1:0 P, 2:1)
 Metallurg Novokuzněck - Ak Bars Kazaň 1-3 (0:1, 6:2, 3:4, 2:5)

Semifinále 
 Metallurg Magnitogorsk - Ak Bars Kazaň 3-1 (3:0, 3:1, 2:3 P, 4:1)
 Lada Togliatti - Avangard Omsk 0-3 (1:3, 0:6, 0:1)

Finále 
 Metallurg Magnitogorsk - Avangard Omsk 2-3 (4:1, 2:1 SN, 1:2 SN, 2:3, 0:1 SN)

Ruská superliga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2003
Lední hokej v roce 2004